Холщайн-Зегеберг () е графство от 1273 до 1308 г. в графство Холщайн, управлявано от линия на благородническия род Шауенбург и Холщайн. Единственият граф на Холщайн-Зегеберг е Адолф V (Померанеца, * 1252, † 1308).

През 1273 г. братята Адолф V и Йохан II поделят наследството си. Йохан II получава Кил. Адолф V управлява в Зегеберг и основава линията Холщайн-Зегеберг.

Когато през 1308 г. Адолф умира без мъжки наследник, Холщайн-Зегеберг отива отново към Холщайн-Кил. Адолф (* 1281, † 1315 намушкан), най-малкият син на граф Йохан II, управлява през 1308-1315 в Холщайн-Зегеберг.

Графствата в Холщайн

Източници 

 Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 7., vollständig überarbeitete Auflage. C. H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-54986-1, S. 297.
 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.
 genealogy.euweb.cz
 thepeerage.com

Исторически области в Германия
История на Шлезвиг-Холщайн
+
+
Холщайн